Het judotoernooi in de klasse tot 63 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op dinsdag 12 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Ayumi Tanimoto uit Japan, die haar titel wist te verlengen. De Nederlandse Elisabeth Willeboordse behaalde brons. In totaal kwamen 25 judoka's uit 25 landen uit in de half-middengewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Vrouwen 63